Мост тайско-лаосской дружбы — мосты через реку Меконг на границе Таиланда и Лаоса:

 Мост тайско-лаосской дружбы связывает тайский город Нонгкхай и столицу Лаоса Вьентьян
 Второй мост тайско-лаосской дружбы связывает тайскую провинцию Мукдахан и лаосскую провинцию Саваннакхет
 Третий мост тайско-лаосской дружбы связывает тайскую провинцию Накхон Пханом и лаосский город Тхакхэк в провинции Кхаммуан
 Четвёртый мост тайско-лаосской дружбы связывает тайскую провинцию Чианграй и лаосскую Хуайсай